Пејден има више значења:
 Пејден (Мисисипи)
 Пејден (Оклахома)